Isak kan syfta på:

 Isak – ett egennamn och mansnamn samt personer med namnet
 Isak (bok) – en bok av Bjørn Andreas Bull-Hansen
 Alexander Isak (1999–), en svensk fotbollsspelare

Se även
 ISAK
 Isaac (olika betydelser)